Owen Madden ist der Name folgender Personen:

* Owen Madden (Fußballspieler) (1916–1991), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Owney Madden (Owen Victor Madden; 1891–1965), US-amerikanischer Gangster